

Cultura di massa 
 Hogan's Alley – fumetto del 1890 con protagonista The Yellow Kid
 Hogan's Alley – videogioco prodotto da Nintendo nel 1984
 Hogan's Alley – rivista sui fumetti
 Hogan's Alley, brano folk di Cecil Gant e Odetta Holmes

Film 
Hogan's Alley – film del 1912 prodotto dall'Edison Company
Hogan's Alley – film del 1914 della Pathé Frères
Hogan's Alley – film del 1925 diretto da Roy Del Ruth

Altro 
 Hogan's Alley (FBI) – centro di addestramento dell'FBI a Quantico, Virginia
 Hogan's Alley (Vancouver) – soprannome di un vicolo situato a Vancouver
 Hogan's Alley – soprannome del Riviera Country Club e del Colonial Country Club (Fort Worth), chiamati così per le numerose vittorie del golfista Ben Hogan